Блоссом () — мыс, расположенный на полуострове Болдуин на Аляске, который занимает выступ, вытянувшийся в залив Коцебу в юго-западном направлении в 18 км южнее города Коцебу. Мыс Блоссом — точка на полуострове Болдуин между городом Коцебу и мысом Гарнет () в заливе Коцебу.

Этот мыс был назван в 1826 году капитаном Королевского военно-морского флота Фредериком Уильям Бичи в честь его судна HMS «Blossom».

Примечания 

Мысы Аляски
Мысы Чукотского моря